En wannabe er et slangord for en person, der prøver at være noget, som vedkommende ikke er, men gerne vil være. Udtrykket kommer fra det engelske "Want To Be", der betyder "Vil gerne være".

Wannabe kan også referere til:

Musik:
 "Wanna Be" (album), et album fra 2012 af AOA
 "Wannabe" (sang), en sang fra 1996 af Spice Girls
 "Wanna Be", en sang fra 2007 af Dizzee Rascal, fra albummet Maths + English

Film:
 Wannabes (film), et krimidrama fra 2000
 The Wannabes, en australsk komediefilm fra 2003
 Wannabe (film), en komediefilm fra 2005

Fjernsyn:
 Wannabe (Tv-serie), en britisk realityserie
 "Wannabe" (CSI: Miami), 18. episode af sæsonen fra 2003/04
 "Wannabe" (D:TNG episode), en episode fra 2002 af Degrassi: The Next Generation

Andet:
 Wannabe: A Hollywood Experiment, Jamie Kennedys selvbiografi
 Madonna wannabe